Wakamatsu bezeichnet:

 Wakamatsu (Fukuoka), ehemalige kreisfreie Stadt in der japanischen Präfektur Fukuoka, 1963 fusioniert nach Kitakyūshū
 Wakamatsu-ku (Kitakyūshū), Stadtbezirk von Kitakyūshū
 Wakamatsu, ehemalige Präfektur in Nordjapan, 1876 fusioniert in die Präfektur Fukushima
 Wakamatsu (Fukushima), ehemalige kreisfreie Stadt in der Präfektur Fukushima, 1955 vergrößert und umbenannt in Aizu-Wakamatsu
 Wakamatsu (Nagasaki), ehemalige Stadt im Kreis Minami-Matsuura der Präfektur Nagasaki, 2004 fusioniert nach Shin-Kamigotō
 Wakamatsu (Ibaraki), ehemalige Dorfgemeinde im Kreis Kashima der Präfektur Ibaraki, 1957 geteilt zwischen Kamisu und Hasaki (heute Kamisu)
 Wakamatsu (Mie), ehemalige Dorfgemeinde im Kreis Kawage der Präfektur Mie, 1942 fusioniert nach Suzuka
 Wakamatsu (Gifu), ehemalige Dorfgemeinde im Kreis Ibi der Präfektur Gifu, 1897 eingemeindet nach Yamato (heute Ibigawa)

Wakamatsu ist der Familienname folgender Personen:

 Daiki Wakamatsu (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Ikumi Wakamatsu (* 1974), japanische Langstreckenläuferin
 Wakamatsu Jōtarō (1935–2021), japanischer Lyriker und Essayist 
 Kenji Wakamatsu (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Kōji Wakamatsu (1936–2012), japanischer Filmregisseur und -produzent
 Miki Wakamatsu († 2012), japanischer Tänzer
 Shō Wakamatsu (* 1987), japanischer Biathlet
 Wakamatsu Shizuko (1864–1896), japanische Übersetzerin, Lehrerin und Schriftstellerin